Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2019/20 enthält alle Stammspieler der Meesterklasse 2019/20 sowie die übrigen Spieler, die mindestens eine Partie gespielt haben, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften meldeten vor der Saison zehn Stammspieler, die mindestens zwei Wettkämpfe bestreiten müssen, durften aber außerdem auch alle übrigen Vereinsmitglieder einsetzen. Während LSG IntelliMagic und Caissa Amsterdam mit je 12 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei Kennemer Combinatie 18 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 148 Spieler zum Einsatz, von denen 50 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spieler waren Roger Meng (Charlois Europoort), Ruud Janssen (Bussums Schaakgenootschap), Mark van der Werf (LSG IntelliMagic) und Dimitri Reinderman (Caissa Amsterdam) mit je 5 Punkten aus 6 Partien. Mit Arben Dardha (Charlois Europoort), Alexander van Beek (Bussums Schaakgenootschap), Tom Meurs (MuConsult Apeldoorn), Konstantin Landa (En Passant Bunschoten-Spakenburg), Hicham Boulahfa, Gilian Honkoop, Edwyn Mesman, Tex de Wit (alle Kennemer Combinatie), Jasper Broekmeulen, Anna Zatonskih (beide HMC Den Bosch), Joris Brenninkmeijer, Bonno Pel und Maurice Schippers (alle Groninger Combinatie) erreichten 13 Spieler 100 %. Von diesen spielten van Beek und Broekmeulen je zwei Partien, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer (Die Stammspieler haben die Ranglistennummern 1 bis 10)
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2019); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2019), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2019; ARU = Aruba, AUS = Australien, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BRA = Brasilien, DEN = Dänemark, ESP = Spanien, GER = Deutschland, NED = Niederlande, POL = Polen, RUS = Russland, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Charlois Europoort

Bussums Schaakgenootschap

MuConsult Apeldoorn

En Passant Bunschoten-Spakenburg

Kennemer Combinatie

HMC Den Bosch

LSG IntelliMagic

Groninger Combinatie

HWP Sas van Gent

Caissa Amsterdam

Anmerkungen 
 Wegen der COVID-19-Pandemie wurde die Saison nach 6 von 9 Runden vorzeitig beendet.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)
 Gemeldete Stammspieler beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)

Schach 2019
Schach 2020
Meesterklasse
Wikipedia:Liste